Comitatul Blount sau Blount County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Blount, statul  -- (Formate AL -- Categorie și format) și
 Comitatul Blount, statul  -- (Formate TN -- Categorie și format)

Alte articole similare 

 Blount (dezambiguizare)
 Blont (dezambiguizare)
 Blunt (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii